Berdos est un patronyme porté notamment par :

 Christophe Berdos (1970-), arbitre international de rugby à XV français ;
 Oleg Berdos (1987-), coureur cycliste moldave.